Святые католической церкви:

 Тереза Португальская (королева Леона) (1181—1250) — беатифицирована в 1705 году.
 Тереза Авильская (1515—1582) — испанская святая 16 века, наиболее известная святая обладательница этого имени.
 Тереза Маргарита Святейшего Сердца Иисуса (Реди, Анна Мария) (1747—1770) — итальянская кармелитка
 Ким Ими Тереза (1811—1846) — корейская мученица
 Манетти, Тереза Аделаида (1846—1910) — блаженная римско-католической церкви, монахиня, основательница конгрегации кармелиток Святой Терезы (СSTF).
 Тереза из Лизьё (1873—1897) — «Святая Тереза Малая», французская кармелитка.
 Чэнь Цзиньцзе, Тереза (1875—1900) — китайская святая
 Манкидян, Мария Тереза (1876—1926) — монахиня Сиро-малабарской католической церкви и основательница Конгрегации Святого Семейства; святая Римско-католической церкви.
 Тереза Бенедикта Креста (Штайн, Эдит) (1891—1942) — немецкая кармелитка, погибшая в концлагере.
 Тереза Андийская (Фернандес-и-Солар, Хуана)  (1900—1920) — чилийская кармелитка.
 Тереза Младенца Иисуса и Святого Иоанна Креста (Гарсия-и-Гарсия, Эусебия ) (1909—1936) — испанская святая, мученица
 Тереза Иисуса (Хорнет-и-Ибарс, Тереза)'' (1843—1897) — испанская святая.
 Мать Тереза (1910—1997) — канонизирована в 2016 году

 процесс канонизации не завершён:
 Тода-и-Хункоса, Тереза (1826—1898)
 Мак-Крори, Бриджит Тереза (1893—1984)

В географии 
 См.: Санта-Тереза

Церкви и учреждения 
 Школа при монастыре Святой Терезы
 Кармелитки Святой Терезы (Флоренция)
 Кармелитки Святой Терезы (Турин)
 Кармелитки Миссионерки Святой Терезы Младенца Иисуса
 Общество святой Терезы Иисуса
 Церковь Святой Терезы (Джуба)
 Церковь Святой Терезы Авильской (Брюссель)
 Церковь Святой Терезы Авильской (Щучин)
 Церковь Святой Терезы Младенца Иисуса (Павлодар)
 Церковь Святой Терезы (Сингапур)
 Церковь Святой Терезы (Шанхай)
 Собор Святой Терезы Калькутской
 Собор Святой Терезы Авильской (Эймос)
 Собор Святой Терезы (Чанчунь)
 Монастырь Святой Терезы (Львов)
 Собор Святой Терезы Авильской (Суботица)
 Собор Святой Терезы Авильской (Беловар)
 Костёл Святой Терезы
 Костёл Короля Христа и Святой Терезы Младенца Иисуса

См. также 
 Экстаз святой Терезы — изображение Терезы Авильской
 Желтки святой Терезы
 Трамвай Святой Терезы